CCCC puede referirse:
Collin County Community College, ahora Collin College, colegio en Texas;
China Communications Construction Company , empresa estatal china de construcción;
Combat Climate Change Coalition [zh], organización ecologista en Hong Kong;
C and C++ Code Counter, herramienta de análisis de ficheros C++ y Java;
Centre del Carme Cultura Contemporània, centro cultural en Valencia, España;